Lus steht für:
 Lus, kanaanitischer Name der Stadt Bet-El
 Lus-la-Croix-Haute, französische Gemeinde

LUS steht für:
 Lusanga Airport (IATA-Code), Flughafen von Lusanga, Provinz Kwilu, Demokratische Republik Kongo
 Bahnhof Uchtspringe (DS100-Code), Bahnhof an der Bahnstrecke Berlin–Lehrte

lus steht für:
 Mizo (Sprache) (ISO-639-3-Code), tibetobirmanische Sprache

Abkürzung